Виља Гвадалупе има више значења:

 Виља Гвадалупе (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Гвадалупе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља Гвадалупе (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Гвадалупе (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Виља Гвадалупе (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику